Boubacar Diarra – calciatore maliano, nato nel 1979
 Boubacar Diarra – calciatore maliano, nato nel 1994